

Pessoas
Helen Dunmore

Localidades
Dunmore (Pensilvânia) - um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia

Desambiguação